Hrvatska:
 Bukovik (jezero), jezero u Hrvatskoj

BiH:
 Bukovik (Breza, BiH), naselje u općini Breza
 Bukovik (Sokolac, BiH), naselje u općini Sokolac
 Bukovik (rijeka, BiH), rječica u općini Foči

Crna Gora:
 Bukovik (Bar, Crna Gora), naselje kod Bara, Crna Gora

Srbija:
 Bukovik (Aranđelovac, Srbija), naselje u općini Aranđelovac

Kosovo:
 Bukovik (Gnjilane, Kosovo), naselje u općini Gnjilane